Първа династия на Древен Египет около 3100 – 2890 г. пр.н.е. (или около 2925 – 2775 г. пр.н.е.) управлява Древен Египет по време на Архаичния период

Източници 

01